Fabregat ist der Nachname der folgenden Personen:

 Àngel Fabregat (* 1965), spanischer Schriftsteller
 Agustina Fabregat, uruguayische Synchronschwimmerin